Thiago Quirino da Silva, född 4 januari 1985 i Belo Horizonte, är en brasiliansk före detta fotbollsspelare (anfallare). Han spelade under 2005 för Brasiliens U20-landslag.

Klubbkarriär

Atlético Mineiro
Quirinos fotbollskarriär startade i moderklubben Atlético Mineiro där han spelade fram till och med säsongen 2005.

Djurgårdens IF
Den 18 januari 2006 värvades han av Djurgårdens IF med kontrakt till och med säsongen 2009. Eftersom Djurgårdens ordinarie centrala anfallare Jones Kusi-Asare var skadad i början av den säsongen fick Quirino spela. Därefter fick han agera inhoppare. Säsongen 2007 inleddes med ont om speltid men mot mitten och slutet av säsongen fick han mer speltid och gjorde 8 mål vilket han vann interna skytteligan med. 

Säsongen 2008 inleddes precis som 2007 med begränsat med speltid. I vårderbyt mot AIK den 24 april (omgång 7) gjorde han sitt femte inhopp och stal straffen från den på förhand bestämda straffskytten Lance Davids, och gjorde därmed första målet för säsongen och tionde ligamålet för klubben.

Consadole Sapporo
Den 21 november 2008 meddelade Djurgårdens IF att man sålt Quirino till den japanska klubben Consadole Sapporo.

Under sin debutsäsong 2009 med Consadole Sapporo spelade han 48 av 51 matcher och stod för 18 mål och drog på sig 7 gula kort. Quirino slutade på sjunde plats i skytteligan och var bäste målskytt i laget. Klubben slutade på sjätte plats i tabellen.

Landslagskarriär
Sommaren 2005 var Quirino med i Brasiliens U20-landslag i U20-VM och tog brons.

Person
Quirino gjorde sig känd i Sverige redan 2005 då han försvann på flygplatsen under slutförhandlingar med Malmö FF. Under sin sejour i Sverige och Djurgårdens IF kritiserades Quirino för dålig attityd och vilja, bland annat av dåvarande tränaren Siggi Jónsson.

Meriter 
 U18-landslagsman 2003/2004
 Brons i U20-VM 2005 i Holland
 Intern skytteligavinnare för Djurgården 2007
 Intern skytteligavinnare för Consadole Sapporo 2009

Säsongsfacit: Ligamatcher / mål 
 2009: 48 / 18 Consadole Sapporo
 2008: 20 / 2 Djurgårdens IF
 2007: 13 / 8 Djurgårdens IF
 2006: 18 / 1 Djurgårdens IF
 2005: 21 / 8

Källor

Noter

Brasilianska fotbollsspelare
Spelare i Atlético Mineiro
Spelare i Djurgårdens IF Fotboll
Spelare i Hokkaido Consadole Sapporo
Spelare i Daegu FC
Spelare i Shonan Bellmare
Spelare i Al-Shaab
Spelare i Ventforet Kofu
Spelare i Oita Trinita
Spelare i Kagoshima United FC
Spelare i Fotbollsallsvenskan
Spelare i J. League Division 1
Spelare i K League 1
Födda 1985
Levande personer
Män
Personer från Belo Horizonte